Moschendorf bezeichnet

 Moschendorf (Burgenland), Gemeinde im Bezirk Güssing, Burgenland

 Moschendorf (Gößweinstein), Ortsteil des Marktes Gößweinstein, Landkreis Forchheim, Bayern
 Moschendorf (Hof), Ortsteil der kreisfreien Stadt Hof (Saale), Bayern
 Burgstall Moschendorf, abgegangene Burg bei Gößweinstein im Landkreis Forchheim, Bayern 

 das Lager Moschendorf, ein Flüchtlingslager in Moschendorf bei Hof nach dem Zweiten Weltkrieg